Miroslav Kluc, češki hokejist in hokejski trener, * 1. december 1922, Nesuchyně, Češkoslovaška, † 4. december 2012, Češka.

Kluc je celotno kariero igral v češkoslovaški liga za kluba KLH Chomutov in HC Litvínov. V sezonah 1951/52, 1952/53, 1954/55 in 1955/56 je bil prvi strelec lige. Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1956 v Cortini d'Ampezzo, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto.

Že med aktivno kariero hokejista je deloval kot trener od sezone 1954/55, med sezonama 1964/65 in 1966/67 je vodil klub Lausanne HC v švicarski ligi, med sezonama 1970/71 in 1974/75 pa tako klub HK Olimpija v jugoslovanski ligi, kot tudi Jugoslovansko reprezentanco. Olimpijo je v sezoni 1971/72 popeljal do prvega naslova po tridesetih letih ter nato še v sezonah 1973/74 in 1974/75.

Leta 2011 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

Hokejska kariera

|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška 2. liga
| 48/49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška 2. liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška 2. liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 51/52
|
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 52/53
|
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 54/55
|
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 55/56
|
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| '''56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška 2. liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |107
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Trenerska kariera
  KLH Chomutov, 1954/55 - 1956/57 (kot igralec-trener)
  HC Litvínov, 1958/59 - 1962/63 (kot igralec-trener)
  KLH Chomutov, 1963/64
  Lausanne HC, 1964/65 - 1966/67
  HC Litvínov, 1968/69 - 1969/70
  Jugoslovanska hokejska reprezentanca, 1970/71 - 1974/75
  HK Olimpija, 1970/71 - 1974/75

Glej tudi
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski napadalci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Hokejisti KLH Chomutov
Hokejisti HC Litvínov
Selektorji jugoslovanske hokejske reprezentance
Trenerji HK Olimpija
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih